Dieren steht für:

 Dieren, ein Ort der Gemeinde Rheden in der niederländischen Provinz Gelderland

Dieren ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard van Dieren (1887–1936), niederländischer Komponist
 Jan Dieren (* 1991), deutscher Politiker (SPD), MdB
 René van Dieren (* 1981), niederländischer Fußballspieler